Cerovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Tserovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Blagoevgrad, 
 Tserovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Lesitjovo, 
 Tserovo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Svoge,

Nordmakedonien 

 Cerovo (ort), Opsjtina Želino,

Slovenien 

 Gornje Cerovo, ort, Brda,